BAFTA-díj a legjobb férfi főszereplőnek
 BAFTA-díj a legjobb női főszereplőnek
 Golden Globe-díj a legjobb férfi főszereplőnek – filmdráma
 Golden Globe-díj a legjobb férfi főszereplőnek – zenés film vagy vígjáték
 Golden Globe-díj a legjobb női főszereplőnek – filmdráma
 Golden Globe-díj a legjobb női főszereplőnek – filmmusical vagy vígjáték
 Legjobb férfi alakítás díja (cannes-i fesztivál)
 Legjobb női alakítás díja (cannes-i fesztivál)
 César-díj a legjobb színésznek
 César-díj a legjobb mellékszereplő színésznek
 Ezüst Medve díj a legjobb színésznek
 Oscar-díj a legjobb férfi főszereplőnek
 Oscar-díj a legjobb női főszereplőnek
 Primetime Emmy-díj a legjobb férfi főszereplőnek (televíziós minisorozat vagy tévéfilm)
 Primetime Emmy-díj a legjobb női főszereplőnek (televíziós minisorozat vagy tévéfilm)
 Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál